

488001–488100 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 488001 || || 22 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=002 bgcolor=#fefefe
| 488002 || || 26 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=003 bgcolor=#E9E9E9
| 488003 || || 16 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=004 bgcolor=#E9E9E9
| 488004 || || 15 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=005 bgcolor=#E9E9E9
| 488005 || || 28 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=006 bgcolor=#E9E9E9
| 488006 || || 3 de novembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=007 bgcolor=#E9E9E9
| 488007 || || 23 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=008 bgcolor=#d6d6d6
| 488008 || || 12 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=009 bgcolor=#E9E9E9
| 488009 || || 8 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=010 bgcolor=#E9E9E9
| 488010 || || 4 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=011 bgcolor=#E9E9E9
| 488011 || || 14 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=012 bgcolor=#E9E9E9
| 488012 || || 29 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=013 bgcolor=#E9E9E9
| 488013 || || 17 de setembre de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=014 bgcolor=#d6d6d6
| 488014 || || 16 de març de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=015 bgcolor=#d6d6d6
| 488015 || || 23 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=016 bgcolor=#d6d6d6
| 488016 || || 22 d'agost de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=017 bgcolor=#E9E9E9
| 488017 || || 23 d'octubre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=018 bgcolor=#E9E9E9
| 488018 || || 13 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=019 bgcolor=#d6d6d6
| 488019 || || 11 de novembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=020 bgcolor=#E9E9E9
| 488020 || || 12 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=021 bgcolor=#d6d6d6
| 488021 || || 17 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=022 bgcolor=#fefefe
| 488022 || || 22 de maig de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=023 bgcolor=#fefefe
| 488023 || || 11 de maig de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=024 bgcolor=#d6d6d6
| 488024 || || 12 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=025 bgcolor=#d6d6d6
| 488025 || || 9 d'octubre de 1999 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=026 bgcolor=#E9E9E9
| 488026 || || 22 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=027 bgcolor=#E9E9E9
| 488027 || || 2 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=028 bgcolor=#E9E9E9
| 488028 || || 22 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=029 bgcolor=#d6d6d6
| 488029 || || 30 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=030 bgcolor=#E9E9E9
| 488030 || || 3 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=031 bgcolor=#E9E9E9
| 488031 || || 30 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=032 bgcolor=#E9E9E9
| 488032 || || 7 de novembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=033 bgcolor=#fefefe
| 488033 || || 28 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=034 bgcolor=#E9E9E9
| 488034 || || 25 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=035 bgcolor=#fefefe
| 488035 || || 26 de març de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=036 bgcolor=#fefefe
| 488036 || || 30 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=037 bgcolor=#d6d6d6
| 488037 || || 19 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=038 bgcolor=#d6d6d6
| 488038 || || 5 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=039 bgcolor=#d6d6d6
| 488039 || || 25 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=040 bgcolor=#d6d6d6
| 488040 || || 11 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=041 bgcolor=#d6d6d6
| 488041 || || 7 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=042 bgcolor=#fefefe
| 488042 || || 29 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=043 bgcolor=#d6d6d6
| 488043 || || 5 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=044 bgcolor=#d6d6d6
| 488044 || || 2 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=045 bgcolor=#d6d6d6
| 488045 || || 12 de maig de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=046 bgcolor=#d6d6d6
| 488046 || || 12 de maig de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=047 bgcolor=#E9E9E9
| 488047 || || 1 de desembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=048 bgcolor=#d6d6d6
| 488048 || || 30 d'agost de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=049 bgcolor=#d6d6d6
| 488049 || || 27 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=050 bgcolor=#d6d6d6
| 488050 || || 16 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=051 bgcolor=#E9E9E9
| 488051 || || 16 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=052 bgcolor=#E9E9E9
| 488052 || || 8 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=053 bgcolor=#d6d6d6
| 488053 || || 7 de gener de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=054 bgcolor=#d6d6d6
| 488054 || || 15 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=055 bgcolor=#d6d6d6
| 488055 || || 13 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=056 bgcolor=#d6d6d6
| 488056 || || 25 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=057 bgcolor=#E9E9E9
| 488057 || || 19 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=058 bgcolor=#E9E9E9
| 488058 || || 28 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=059 bgcolor=#d6d6d6
| 488059 || || 29 d'octubre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=060 bgcolor=#E9E9E9
| 488060 || || 21 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=061 bgcolor=#d6d6d6
| 488061 || || 16 de setembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=062 bgcolor=#E9E9E9
| 488062 || || 24 de març de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=063 bgcolor=#d6d6d6
| 488063 || || 18 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=064 bgcolor=#d6d6d6
| 488064 || || 24 de juny de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=065 bgcolor=#E9E9E9
| 488065 || || 28 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=066 bgcolor=#fefefe
| 488066 || || 9 de setembre de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=067 bgcolor=#d6d6d6
| 488067 || || 2 de juliol de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=068 bgcolor=#d6d6d6
| 488068 || || 27 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=069 bgcolor=#E9E9E9
| 488069 || || 28 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=070 bgcolor=#d6d6d6
| 488070 || || 22 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=071 bgcolor=#E9E9E9
| 488071 || || 20 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=072 bgcolor=#E9E9E9
| 488072 || || 25 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=073 bgcolor=#E9E9E9
| 488073 || || 12 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=074 bgcolor=#fefefe
| 488074 || || 31 de gener de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=075 bgcolor=#fefefe
| 488075 || || 5 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=076 bgcolor=#d6d6d6
| 488076 || || 27 de juliol de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=077 bgcolor=#d6d6d6
| 488077 || || 27 d'agost de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=078 bgcolor=#E9E9E9
| 488078 || || 21 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=079 bgcolor=#E9E9E9
| 488079 || || 22 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=080 bgcolor=#E9E9E9
| 488080 || || 18 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=081 bgcolor=#d6d6d6
| 488081 || || 10 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=082 bgcolor=#d6d6d6
| 488082 || || 4 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=083 bgcolor=#d6d6d6
| 488083 || || 27 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=084 bgcolor=#E9E9E9
| 488084 || || 19 de setembre de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=085 bgcolor=#E9E9E9
| 488085 || || 21 de juliol de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=086 bgcolor=#d6d6d6
| 488086 || || 20 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=087 bgcolor=#E9E9E9
| 488087 || || 16 de novembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=088 bgcolor=#E9E9E9
| 488088 || || 2 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=089 bgcolor=#d6d6d6
| 488089 || || 26 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=090 bgcolor=#d6d6d6
| 488090 || || 12 de maig de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=091 bgcolor=#d6d6d6
| 488091 || || 1 de febrer de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=092 bgcolor=#E9E9E9
| 488092 || || 30 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=093 bgcolor=#d6d6d6
| 488093 || || 10 d'octubre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=094 bgcolor=#fefefe
| 488094 || || 12 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=095 bgcolor=#E9E9E9
| 488095 || || 4 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=096 bgcolor=#E9E9E9
| 488096 || || 15 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=097 bgcolor=#d6d6d6
| 488097 || || 11 de desembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=098 bgcolor=#d6d6d6
| 488098 || || 26 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=099 bgcolor=#d6d6d6
| 488099 || || 28 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=100 bgcolor=#d6d6d6
| 488100 || || 3 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|}

488101–488200 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 488101 || || 24 de setembre de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=102 bgcolor=#d6d6d6
| 488102 || || 3 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=103 bgcolor=#d6d6d6
| 488103 || || 1 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=104 bgcolor=#fefefe
| 488104 || || 9 de maig de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=105 bgcolor=#d6d6d6
| 488105 || || 28 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=106 bgcolor=#E9E9E9
| 488106 || || 10 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=107 bgcolor=#d6d6d6
| 488107 || || 27 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=108 bgcolor=#d6d6d6
| 488108 || || 8 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=109 bgcolor=#E9E9E9
| 488109 || || 17 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=110 bgcolor=#E9E9E9
| 488110 || || 31 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=111 bgcolor=#E9E9E9
| 488111 || || 16 d'octubre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=112 bgcolor=#E9E9E9
| 488112 || || 17 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=113 bgcolor=#d6d6d6
| 488113 || || 17 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=114 bgcolor=#d6d6d6
| 488114 || || 17 d'agost de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=115 bgcolor=#fefefe
| 488115 || || 24 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=116 bgcolor=#fefefe
| 488116 || || 7 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=117 bgcolor=#E9E9E9
| 488117 || || 3 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=118 bgcolor=#d6d6d6
| 488118 || || 17 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=119 bgcolor=#d6d6d6
| 488119 || || 20 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=120 bgcolor=#E9E9E9
| 488120 || || 8 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=121 bgcolor=#d6d6d6
| 488121 || || 4 d'agost de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=122 bgcolor=#E9E9E9
| 488122 || || 19 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=123 bgcolor=#d6d6d6
| 488123 || || 1 d'octubre de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=124 bgcolor=#E9E9E9
| 488124 || || 27 d'octubre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=125 bgcolor=#d6d6d6
| 488125 || || 31 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=126 bgcolor=#d6d6d6
| 488126 || || 10 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=127 bgcolor=#E9E9E9
| 488127 || || 4 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=128 bgcolor=#d6d6d6
| 488128 || || 9 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=129 bgcolor=#d6d6d6
| 488129 || || 16 de març de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=130 bgcolor=#E9E9E9
| 488130 || || 26 de maig de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=131 bgcolor=#d6d6d6
| 488131 || || 10 de desembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=132 bgcolor=#d6d6d6
| 488132 || || 10 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=133 bgcolor=#E9E9E9
| 488133 || || 31 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=134 bgcolor=#d6d6d6
| 488134 || || 9 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=135 bgcolor=#d6d6d6
| 488135 || || 7 de desembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=136 bgcolor=#d6d6d6
| 488136 || || 16 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=137 bgcolor=#d6d6d6
| 488137 || || 12 d'octubre de 1993 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=138 bgcolor=#fefefe
| 488138 || || 29 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=139 bgcolor=#E9E9E9
| 488139 || || 18 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=140 bgcolor=#d6d6d6
| 488140 || || 10 de setembre de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=141 bgcolor=#E9E9E9
| 488141 || || 19 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=142 bgcolor=#d6d6d6
| 488142 || || 9 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=143 bgcolor=#d6d6d6
| 488143 || || 24 de gener de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=144 bgcolor=#d6d6d6
| 488144 || || 18 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=145 bgcolor=#E9E9E9
| 488145 || || 2 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=146 bgcolor=#d6d6d6
| 488146 || || 20 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=147 bgcolor=#d6d6d6
| 488147 || || 26 de juliol de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=148 bgcolor=#fefefe
| 488148 || || 20 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=149 bgcolor=#fefefe
| 488149 || || 14 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=150 bgcolor=#d6d6d6
| 488150 || || 14 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=151 bgcolor=#d6d6d6
| 488151 || || 28 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=152 bgcolor=#d6d6d6
| 488152 || || 15 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=153 bgcolor=#d6d6d6
| 488153 || || 28 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=154 bgcolor=#d6d6d6
| 488154 || || 16 de setembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=155 bgcolor=#d6d6d6
| 488155 || || 31 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=156 bgcolor=#E9E9E9
| 488156 || || 12 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=157 bgcolor=#d6d6d6
| 488157 || || 16 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=158 bgcolor=#d6d6d6
| 488158 || || 17 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=159 bgcolor=#E9E9E9
| 488159 || || 31 de gener de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=160 bgcolor=#d6d6d6
| 488160 || || 25 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=161 bgcolor=#d6d6d6
| 488161 || || 17 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=162 bgcolor=#d6d6d6
| 488162 || || 25 de juny de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=163 bgcolor=#d6d6d6
| 488163 || || 27 de maig de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=164 bgcolor=#d6d6d6
| 488164 || || 6 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=165 bgcolor=#E9E9E9
| 488165 || || 17 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=166 bgcolor=#d6d6d6
| 488166 || || 27 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=167 bgcolor=#d6d6d6
| 488167 || || 13 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=168 bgcolor=#d6d6d6
| 488168 || || 2 de desembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=169 bgcolor=#d6d6d6
| 488169 || || 30 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=170 bgcolor=#d6d6d6
| 488170 || || 23 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=171 bgcolor=#d6d6d6
| 488171 || || 20 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=172 bgcolor=#fefefe
| 488172 || || 20 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=173 bgcolor=#E9E9E9
| 488173 || || 10 de maig de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=174 bgcolor=#E9E9E9
| 488174 || || 26 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=175 bgcolor=#d6d6d6
| 488175 || || 6 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=176 bgcolor=#d6d6d6
| 488176 || || 17 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=177 bgcolor=#d6d6d6
| 488177 || || 7 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=178 bgcolor=#d6d6d6
| 488178 || || 25 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=179 bgcolor=#d6d6d6
| 488179 || || 20 de desembre de 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=180 bgcolor=#d6d6d6
| 488180 || || 25 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=181 bgcolor=#E9E9E9
| 488181 || || 28 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=182 bgcolor=#d6d6d6
| 488182 || || 6 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=183 bgcolor=#d6d6d6
| 488183 || || 17 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=184 bgcolor=#d6d6d6
| 488184 || || 13 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=185 bgcolor=#d6d6d6
| 488185 || || 24 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=186 bgcolor=#d6d6d6
| 488186 || || 16 de maig de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=187 bgcolor=#fefefe
| 488187 || || 4 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=188 bgcolor=#d6d6d6
| 488188 || || 20 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=189 bgcolor=#C2FFFF
| 488189 || || 21 de juny de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L5 ||  —
|-id=190 bgcolor=#d6d6d6
| 488190 || || 25 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=191 bgcolor=#d6d6d6
| 488191 || || 5 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=192 bgcolor=#d6d6d6
| 488192 || || 18 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=193 bgcolor=#d6d6d6
| 488193 || || 11 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=194 bgcolor=#d6d6d6
| 488194 || || 22 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=195 bgcolor=#E9E9E9
| 488195 || || 12 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=196 bgcolor=#d6d6d6
| 488196 || || 2 de desembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=197 bgcolor=#d6d6d6
| 488197 || || 30 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=198 bgcolor=#d6d6d6
| 488198 || || 19 de novembre de 2004 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=199 bgcolor=#d6d6d6
| 488199 || || 14 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=200 bgcolor=#d6d6d6
| 488200 || || 17 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

488201–488300 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 488201 || || 28 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=202 bgcolor=#d6d6d6
| 488202 || || 31 de maig de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=203 bgcolor=#d6d6d6
| 488203 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=204 bgcolor=#d6d6d6
| 488204 || || 28 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=205 bgcolor=#d6d6d6
| 488205 || || 18 de maig de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=206 bgcolor=#d6d6d6
| 488206 || || 29 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=207 bgcolor=#d6d6d6
| 488207 || || 8 d'agost de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=208 bgcolor=#d6d6d6
| 488208 || || 15 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=209 bgcolor=#d6d6d6
| 488209 || || 10 de desembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=210 bgcolor=#d6d6d6
| 488210 || || 3 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=211 bgcolor=#d6d6d6
| 488211 || || 27 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=212 bgcolor=#d6d6d6
| 488212 || || 22 de setembre de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=213 bgcolor=#d6d6d6
| 488213 || || 5 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=214 bgcolor=#d6d6d6
| 488214 || || 28 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=215 bgcolor=#E9E9E9
| 488215 || || 8 de setembre de 2010 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=216 bgcolor=#d6d6d6
| 488216 || || 3 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=217 bgcolor=#fefefe
| 488217 || || 24 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=218 bgcolor=#d6d6d6
| 488218 || || 20 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=219 bgcolor=#d6d6d6
| 488219 || || 5 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=220 bgcolor=#d6d6d6
| 488220 || || 3 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=221 bgcolor=#d6d6d6
| 488221 || || 15 de juliol de 2004 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=222 bgcolor=#E9E9E9
| 488222 || || 13 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=223 bgcolor=#C2FFFF
| 488223 || || 27 d'abril de 2010 || WISE || WISE || L5 ||  —
|-id=224 bgcolor=#d6d6d6
| 488224 || || 6 de setembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=225 bgcolor=#d6d6d6
| 488225 || || 9 de novembre de 2004 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=226 bgcolor=#d6d6d6
| 488226 || || 19 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=227 bgcolor=#E9E9E9
| 488227 || || 18 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=228 bgcolor=#d6d6d6
| 488228 || || 30 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=229 bgcolor=#E9E9E9
| 488229 || || 7 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=230 bgcolor=#C2FFFF
| 488230 || || 6 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS || L5 ||  —
|-id=231 bgcolor=#E9E9E9
| 488231 || || 13 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=232 bgcolor=#d6d6d6
| 488232 || || 26 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=233 bgcolor=#d6d6d6
| 488233 || || 25 d'abril de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=234 bgcolor=#d6d6d6
| 488234 || || 1 d'octubre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=235 bgcolor=#C2FFFF
| 488235 || || 2 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || L5 ||  —
|-id=236 bgcolor=#E9E9E9
| 488236 || || 5 d'octubre de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=237 bgcolor=#E9E9E9
| 488237 || || 1 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=238 bgcolor=#d6d6d6
| 488238 || || 21 de juny de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=239 bgcolor=#d6d6d6
| 488239 || || 7 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=240 bgcolor=#d6d6d6
| 488240 || || 23 d'octubre de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=241 bgcolor=#E9E9E9
| 488241 || || 26 de novembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=242 bgcolor=#d6d6d6
| 488242 || || 19 de desembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=243 bgcolor=#C2FFFF
| 488243 || || 4 de febrer de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L5 ||  —
|-id=244 bgcolor=#d6d6d6
| 488244 || || 5 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=245 bgcolor=#E9E9E9
| 488245 || || 4 de maig de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=246 bgcolor=#d6d6d6
| 488246 || || 4 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=247 bgcolor=#E9E9E9
| 488247 || || 11 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=248 bgcolor=#d6d6d6
| 488248 || || 26 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=249 bgcolor=#E9E9E9
| 488249 || || 12 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=250 bgcolor=#d6d6d6
| 488250 || || 9 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=251 bgcolor=#E9E9E9
| 488251 || || 28 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=252 bgcolor=#d6d6d6
| 488252 || || 24 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=253 bgcolor=#E9E9E9
| 488253 || || 7 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=254 bgcolor=#d6d6d6
| 488254 || || 18 d'abril de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=255 bgcolor=#d6d6d6
| 488255 || || 1 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=256 bgcolor=#d6d6d6
| 488256 || || 9 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=257 bgcolor=#d6d6d6
| 488257 || || 25 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=258 bgcolor=#d6d6d6
| 488258 || || 2 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=259 bgcolor=#E9E9E9
| 488259 || || 13 de febrer de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=260 bgcolor=#fefefe
| 488260 || || 31 de desembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=261 bgcolor=#d6d6d6
| 488261 || || 2 de juliol de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=262 bgcolor=#fefefe
| 488262 || || 20 de juny de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=263 bgcolor=#E9E9E9
| 488263 || || 5 de juny de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=264 bgcolor=#fefefe
| 488264 || || 13 de juny de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=265 bgcolor=#fefefe
| 488265 || || 7 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=266 bgcolor=#E9E9E9
| 488266 || || 3 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=267 bgcolor=#FA8072
| 488267 || || 4 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=268 bgcolor=#d6d6d6
| 488268 || || 12 de novembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=269 bgcolor=#E9E9E9
| 488269 || || 26 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=270 bgcolor=#fefefe
| 488270 || || 1 d'octubre de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=271 bgcolor=#E9E9E9
| 488271 || || 28 de novembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=272 bgcolor=#E9E9E9
| 488272 || || 22 de juliol de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=273 bgcolor=#fefefe
| 488273 || || 5 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=274 bgcolor=#fefefe
| 488274 || || 24 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=275 bgcolor=#E9E9E9
| 488275 || || 2 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=276 bgcolor=#E9E9E9
| 488276 || || 19 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=277 bgcolor=#fefefe
| 488277 || || 22 d'octubre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=278 bgcolor=#FA8072
| 488278 || || 15 d'octubre de 2012 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=279 bgcolor=#fefefe
| 488279 || || 28 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=280 bgcolor=#E9E9E9
| 488280 || || 10 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=281 bgcolor=#E9E9E9
| 488281 || || 25 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=282 bgcolor=#fefefe
| 488282 || || 4 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=283 bgcolor=#d6d6d6
| 488283 || || 24 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=284 bgcolor=#fefefe
| 488284 || || 27 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=285 bgcolor=#fefefe
| 488285 || || 20 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=286 bgcolor=#E9E9E9
| 488286 || || 15 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=287 bgcolor=#E9E9E9
| 488287 || || 21 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=288 bgcolor=#E9E9E9
| 488288 || || 13 de desembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=289 bgcolor=#d6d6d6
| 488289 || || 26 d'octubre de 1994 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=290 bgcolor=#d6d6d6
| 488290 || || 10 de novembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=291 bgcolor=#E9E9E9
| 488291 || || 28 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=292 bgcolor=#E9E9E9
| 488292 || || 7 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=293 bgcolor=#d6d6d6
| 488293 || || 23 de novembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=294 bgcolor=#fefefe
| 488294 || || 27 d'abril de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=295 bgcolor=#E9E9E9
| 488295 || || 13 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=296 bgcolor=#E9E9E9
| 488296 || || 26 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=297 bgcolor=#d6d6d6
| 488297 || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=298 bgcolor=#E9E9E9
| 488298 || || 31 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=299 bgcolor=#E9E9E9
| 488299 || || 13 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=300 bgcolor=#fefefe
| 488300 || || 14 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

488301–488400 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 488301 || || 24 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=302 bgcolor=#fefefe
| 488302 || || 21 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=303 bgcolor=#E9E9E9
| 488303 || || 8 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=304 bgcolor=#E9E9E9
| 488304 || || 15 de novembre de 1999 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=305 bgcolor=#E9E9E9
| 488305 || || 1 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=306 bgcolor=#E9E9E9
| 488306 || || 25 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=307 bgcolor=#d6d6d6
| 488307 || || 4 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=308 bgcolor=#E9E9E9
| 488308 || || 18 de juliol de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=309 bgcolor=#E9E9E9
| 488309 || || 19 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=310 bgcolor=#fefefe
| 488310 || || 8 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=311 bgcolor=#E9E9E9
| 488311 || || 24 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=312 bgcolor=#E9E9E9
| 488312 || || 13 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=313 bgcolor=#fefefe
| 488313 || || 2 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=314 bgcolor=#d6d6d6
| 488314 || || 22 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=315 bgcolor=#d6d6d6
| 488315 || || 25 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=316 bgcolor=#fefefe
| 488316 || || 29 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=317 bgcolor=#d6d6d6
| 488317 || || 8 d'agost de 2004 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=318 bgcolor=#fefefe
| 488318 || || 22 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=319 bgcolor=#E9E9E9
| 488319 || || 20 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=320 bgcolor=#E9E9E9
| 488320 || || 16 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=321 bgcolor=#E9E9E9
| 488321 || || 28 de setembre de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=322 bgcolor=#fefefe
| 488322 || || 9 d'abril de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=323 bgcolor=#d6d6d6
| 488323 || || 2 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=324 bgcolor=#E9E9E9
| 488324 || || 13 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=325 bgcolor=#E9E9E9
| 488325 || || 30 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=326 bgcolor=#E9E9E9
| 488326 || || 19 d'octubre de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=327 bgcolor=#d6d6d6
| 488327 || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=328 bgcolor=#d6d6d6
| 488328 || || 29 de setembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=329 bgcolor=#d6d6d6
| 488329 || || 20 de novembre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=330 bgcolor=#E9E9E9
| 488330 || || 10 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=331 bgcolor=#d6d6d6
| 488331 || || 21 de novembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=332 bgcolor=#FA8072
| 488332 || || 18 de desembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=333 bgcolor=#E9E9E9
| 488333 || || 13 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=334 bgcolor=#d6d6d6
| 488334 || || 8 de setembre de 2005 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=335 bgcolor=#d6d6d6
| 488335 || || 28 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=336 bgcolor=#fefefe
| 488336 || || 21 de setembre de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=337 bgcolor=#E9E9E9
| 488337 || || 11 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=338 bgcolor=#E9E9E9
| 488338 || || 7 de maig de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=339 bgcolor=#fefefe
| 488339 || || 3 de gener de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=340 bgcolor=#d6d6d6
| 488340 || || 19 de desembre de 2011 || XuYi || PMO NEO ||  ||  —
|-id=341 bgcolor=#E9E9E9
| 488341 || || 1 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=342 bgcolor=#E9E9E9
| 488342 || || 28 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=343 bgcolor=#E9E9E9
| 488343 || || 27 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=344 bgcolor=#E9E9E9
| 488344 || || 3 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=345 bgcolor=#d6d6d6
| 488345 || || 4 d'abril de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=346 bgcolor=#d6d6d6
| 488346 || || 16 de novembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=347 bgcolor=#fefefe
| 488347 || || 22 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=348 bgcolor=#d6d6d6
| 488348 || || 2 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=349 bgcolor=#fefefe
| 488349 || || 14 de setembre de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=350 bgcolor=#d6d6d6
| 488350 || || 12 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=351 bgcolor=#d6d6d6
| 488351 || || 29 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=352 bgcolor=#d6d6d6
| 488352 || || 22 de setembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=353 bgcolor=#fefefe
| 488353 || || 18 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=354 bgcolor=#E9E9E9
| 488354 || || 7 de novembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=355 bgcolor=#fefefe
| 488355 || || 9 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=356 bgcolor=#fefefe
| 488356 || || 26 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=357 bgcolor=#fefefe
| 488357 || || 4 de març de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=358 bgcolor=#E9E9E9
| 488358 || || 15 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=359 bgcolor=#E9E9E9
| 488359 || || 11 de desembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=360 bgcolor=#d6d6d6
| 488360 || || 19 de gener de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=361 bgcolor=#d6d6d6
| 488361 || || 14 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=362 bgcolor=#fefefe
| 488362 || || 29 de juliol de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=363 bgcolor=#E9E9E9
| 488363 || || 15 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=364 bgcolor=#d6d6d6
| 488364 || || 10 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=365 bgcolor=#d6d6d6
| 488365 || || 23 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=366 bgcolor=#E9E9E9
| 488366 || || 10 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=367 bgcolor=#E9E9E9
| 488367 || || 6 de febrer de 2013 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=368 bgcolor=#d6d6d6
| 488368 || || 7 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=369 bgcolor=#d6d6d6
| 488369 || || 23 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=370 bgcolor=#E9E9E9
| 488370 || || 5 de novembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=371 bgcolor=#d6d6d6
| 488371 || || 11 de novembre de 2004 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=372 bgcolor=#E9E9E9
| 488372 || || 16 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=373 bgcolor=#d6d6d6
| 488373 || || 30 de setembre de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=374 bgcolor=#d6d6d6
| 488374 || || 7 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=375 bgcolor=#d6d6d6
| 488375 || || 22 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=376 bgcolor=#E9E9E9
| 488376 || || 14 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=377 bgcolor=#fefefe
| 488377 || || 8 d'abril de 2010 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=378 bgcolor=#d6d6d6
| 488378 || || 8 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=379 bgcolor=#fefefe
| 488379 || || 23 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=380 bgcolor=#d6d6d6
| 488380 || || 9 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=381 bgcolor=#d6d6d6
| 488381 || || 5 de desembre de 1999 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=382 bgcolor=#fefefe
| 488382 || || 14 de maig de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=383 bgcolor=#fefefe
| 488383 || || 18 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=384 bgcolor=#d6d6d6
| 488384 || || 1 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=385 bgcolor=#fefefe
| 488385 || || 22 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=386 bgcolor=#d6d6d6
| 488386 || || 8 de maig de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=387 bgcolor=#d6d6d6
| 488387 || || 12 d'octubre de 1999 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=388 bgcolor=#d6d6d6
| 488388 || || 17 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=389 bgcolor=#d6d6d6
| 488389 || || 2 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=390 bgcolor=#fefefe
| 488390 || || 5 de desembre de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=391 bgcolor=#d6d6d6
| 488391 || || 2 de desembre de 2004 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=392 bgcolor=#fefefe
| 488392 || || 3 de novembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=393 bgcolor=#E9E9E9
| 488393 || || 6 de novembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=394 bgcolor=#d6d6d6
| 488394 || || 19 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=395 bgcolor=#d6d6d6
| 488395 || || 6 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=396 bgcolor=#E9E9E9
| 488396 || || 18 de juny de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=397 bgcolor=#fefefe
| 488397 || || 2 d'octubre de 2013 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=398 bgcolor=#d6d6d6
| 488398 || || 22 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=399 bgcolor=#E9E9E9
| 488399 || || 12 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=400 bgcolor=#fefefe
| 488400 || || 30 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

488401–488500 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 488401 || || 17 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=402 bgcolor=#d6d6d6
| 488402 || || 15 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=403 bgcolor=#E9E9E9
| 488403 || || 12 de desembre de 2004 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=404 bgcolor=#E9E9E9
| 488404 || || 3 de desembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=405 bgcolor=#fefefe
| 488405 || || 29 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=406 bgcolor=#d6d6d6
| 488406 || || 4 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=407 bgcolor=#fefefe
| 488407 || || 1 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=408 bgcolor=#fefefe
| 488408 || || 28 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=409 bgcolor=#E9E9E9
| 488409 || || 7 de novembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=410 bgcolor=#fefefe
| 488410 || || 5 de gener de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=411 bgcolor=#d6d6d6
| 488411 || || 21 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=412 bgcolor=#fefefe
| 488412 || || 31 d'agost de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=413 bgcolor=#fefefe
| 488413 || || 18 de setembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=414 bgcolor=#d6d6d6
| 488414 || || 28 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=415 bgcolor=#d6d6d6
| 488415 || || 3 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=416 bgcolor=#fefefe
| 488416 || || 24 de setembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=417 bgcolor=#fefefe
| 488417 || || 11 d'octubre de 1999 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=418 bgcolor=#E9E9E9
| 488418 || || 9 de maig de 2010 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=419 bgcolor=#d6d6d6
| 488419 || || 9 d'agost de 2004 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=420 bgcolor=#fefefe
| 488420 || || 27 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=421 bgcolor=#E9E9E9
| 488421 || || 7 de gener de 2005 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=422 bgcolor=#fefefe
| 488422 || || 21 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=423 bgcolor=#E9E9E9
| 488423 || || 9 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=424 bgcolor=#E9E9E9
| 488424 || || 15 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=425 bgcolor=#fefefe
| 488425 || || 28 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=426 bgcolor=#d6d6d6
| 488426 || || 1 de febrer de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=427 bgcolor=#d6d6d6
| 488427 || || 1 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=428 bgcolor=#fefefe
| 488428 || || 13 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=429 bgcolor=#d6d6d6
| 488429 || || 10 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=430 bgcolor=#d6d6d6
| 488430 || || 2 de desembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=431 bgcolor=#d6d6d6
| 488431 || || 6 de desembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=432 bgcolor=#fefefe
| 488432 || || 17 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=433 bgcolor=#E9E9E9
| 488433 || || 5 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=434 bgcolor=#d6d6d6
| 488434 || || 16 d'octubre de 2010 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=435 bgcolor=#E9E9E9
| 488435 || || 4 de desembre de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=436 bgcolor=#E9E9E9
| 488436 || || 2 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=437 bgcolor=#E9E9E9
| 488437 || || 10 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=438 bgcolor=#E9E9E9
| 488438 || || 1 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=439 bgcolor=#E9E9E9
| 488439 || || 7 de desembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=440 bgcolor=#E9E9E9
| 488440 || || 24 d'abril de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=441 bgcolor=#E9E9E9
| 488441 || || 28 de desembre de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=442 bgcolor=#d6d6d6
| 488442 || || 5 de maig de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=443 bgcolor=#E9E9E9
| 488443 || || 16 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=444 bgcolor=#fefefe
| 488444 || || 21 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=445 bgcolor=#E9E9E9
| 488445 || || 4 de febrer de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=446 bgcolor=#d6d6d6
| 488446 || || 20 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=447 bgcolor=#fefefe
| 488447 || || 29 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=448 bgcolor=#fefefe
| 488448 || || 26 d'agost de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=449 bgcolor=#d6d6d6
| 488449 || || 2 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=450 bgcolor=#FFC2E0
| 488450 || || 14 de maig de 1994 || Palomar || C. S. Shoemaker || AMO ||  —
|-id=451 bgcolor=#d6d6d6
| 488451 || || 29 de setembre de 1994 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=452 bgcolor=#E9E9E9
| 488452 || || 5 de novembre de 1994 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=453 bgcolor=#FFC2E0
| 488453 || || 1 de desembre de 1994 || Kitt Peak || Spacewatch || APOPHA ||  —
|-id=454 bgcolor=#d6d6d6
| 488454 || || 24 de febrer de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=455 bgcolor=#E9E9E9
| 488455 || || 17 de setembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=456 bgcolor=#E9E9E9
| 488456 || || 25 de setembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=457 bgcolor=#E9E9E9
| 488457 || || 1 d'octubre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=458 bgcolor=#d6d6d6
| 488458 || || 18 d'octubre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=459 bgcolor=#fefefe
| 488459 || || 16 d'octubre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=460 bgcolor=#d6d6d6
| 488460 || || 24 de gener de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=461 bgcolor=#FFC2E0
| 488461 || || 17 de març de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || APO ||  —
|-id=462 bgcolor=#FA8072
| 488462 || || 5 d'octubre de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=463 bgcolor=#d6d6d6
| 488463 || || 9 de novembre de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=464 bgcolor=#d6d6d6
| 488464 || || 23 de setembre de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=465 bgcolor=#FFC2E0
| 488465 || || 18 d'abril de 1998 || Socorro || LINEAR || AMO ||  —
|-id=466 bgcolor=#d6d6d6
| 488466 || || 30 d'agost de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=467 bgcolor=#E9E9E9
| 488467 || || 30 d'agost de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=468 bgcolor=#E9E9E9
| 488468 || || 26 d'agost de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=469 bgcolor=#E9E9E9
| 488469 || || 26 de setembre de 1998 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=470 bgcolor=#d6d6d6
| 488470 || || 27 d'octubre de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=471 bgcolor=#fefefe
| 488471 || || 18 de novembre de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=472 bgcolor=#fefefe
| 488472 || || 22 de desembre de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=473 bgcolor=#E9E9E9
| 488473 || || 20 de març de 1999 || Apache Point || SDSS ||  ||  —
|-id=474 bgcolor=#FFC2E0
| 488474 || || 16 d'abril de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || APO ||  —
|-id=475 bgcolor=#E9E9E9
| 488475 || || 8 de setembre de 1999 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=476 bgcolor=#FA8072
| 488476 || || 8 de setembre de 1999 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=477 bgcolor=#E9E9E9
| 488477 || || 7 d'octubre de 1999 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker ||  ||  —
|-id=478 bgcolor=#E9E9E9
| 488478 || || 14 de setembre de 1999 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=479 bgcolor=#d6d6d6
| 488479 || || 3 d'octubre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=480 bgcolor=#fefefe
| 488480 || || 3 d'octubre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=481 bgcolor=#E9E9E9
| 488481 || || 7 d'octubre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=482 bgcolor=#E9E9E9
| 488482 || || 12 d'octubre de 1999 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=483 bgcolor=#fefefe
| 488483 || || 31 d'octubre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=484 bgcolor=#E9E9E9
| 488484 || || 19 d'octubre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=485 bgcolor=#fefefe
| 488485 || || 19 d'octubre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=486 bgcolor=#FFC2E0
| 488486 || || 5 de novembre de 1999 || Catalina || CSS || AMO ||  —
|-id=487 bgcolor=#fefefe
| 488487 || || 14 d'octubre de 1999 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=488 bgcolor=#fefefe
| 488488 || || 1 de novembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=489 bgcolor=#fefefe
| 488489 || || 15 de novembre de 1999 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=490 bgcolor=#FFC2E0
| 488490 || || 8 de gener de 2000 || Socorro || LINEAR || APOPHA ||  —
|-id=491 bgcolor=#d6d6d6
| 488491 || || 3 de febrer de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=492 bgcolor=#d6d6d6
| 488492 || || 5 de març de 2000 || Cerro Tololo || DLS ||  ||  —
|-id=493 bgcolor=#E9E9E9
| 488493 || || 30 de març de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=494 bgcolor=#FFC2E0
| 488494 || || 3 de maig de 2000 || Socorro || LINEAR || AMO ||  —
|-id=495 bgcolor=#d6d6d6
| 488495 || || 29 de maig de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=496 bgcolor=#d6d6d6
| 488496 || || 24 de juliol de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=497 bgcolor=#E9E9E9
| 488497 || || 24 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=498 bgcolor=#FA8072
| 488498 || || 28 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=499 bgcolor=#fefefe
| 488499 || || 31 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=500 bgcolor=#fefefe
| 488500 || || 24 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|}

488501–488600 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 488501 || || 24 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=502 bgcolor=#fefefe
| 488502 || || 24 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=503 bgcolor=#d6d6d6
| 488503 || || 28 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=504 bgcolor=#fefefe
| 488504 || || 21 de setembre de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=505 bgcolor=#fefefe
| 488505 || || 28 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=506 bgcolor=#fefefe
| 488506 || || 24 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=507 bgcolor=#d6d6d6
| 488507 || || 30 de setembre de 2000 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=508 bgcolor=#E9E9E9
| 488508 || || 24 d'octubre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=509 bgcolor=#FFC2E0
| 488509 || || 27 d'octubre de 2000 || Socorro || LINEAR || AMO ||  —
|-id=510 bgcolor=#FA8072
| 488510 || || 25 d'octubre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=511 bgcolor=#fefefe
| 488511 || || 25 d'octubre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=512 bgcolor=#E9E9E9
| 488512 || || 25 d'octubre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=513 bgcolor=#fefefe
| 488513 || || 21 de novembre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=514 bgcolor=#E9E9E9
| 488514 || || 1 de novembre de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=515 bgcolor=#FFC2E0
| 488515 || || 26 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || APOPHA ||  —
|-id=516 bgcolor=#E9E9E9
| 488516 || || 18 de març de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=517 bgcolor=#E9E9E9
| 488517 || || 24 de juny de 2001 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=518 bgcolor=#fefefe
| 488518 || || 10 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=519 bgcolor=#d6d6d6
| 488519 || || 23 d'agost de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=520 bgcolor=#fefefe
| 488520 || || 26 d'agost de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=521 bgcolor=#d6d6d6
| 488521 || || 22 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=522 bgcolor=#fefefe
| 488522 || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=523 bgcolor=#fefefe
| 488523 || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=524 bgcolor=#FA8072
| 488524 || || 18 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=525 bgcolor=#E9E9E9
| 488525 || || 7 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=526 bgcolor=#fefefe
| 488526 || || 8 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=527 bgcolor=#fefefe
| 488527 || || 10 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=528 bgcolor=#d6d6d6
| 488528 || || 10 de setembre de 2001 || Eskridge || Farpoint Obs. ||  ||  —
|-id=529 bgcolor=#fefefe
| 488529 || || 11 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=530 bgcolor=#d6d6d6
| 488530 || || 11 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=531 bgcolor=#E9E9E9
| 488531 || || 12 de setembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=532 bgcolor=#fefefe
| 488532 || || 11 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=533 bgcolor=#d6d6d6
| 488533 || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=534 bgcolor=#d6d6d6
| 488534 || || 27 d'agost de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=535 bgcolor=#d6d6d6
| 488535 || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=536 bgcolor=#fefefe
| 488536 || || 17 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=537 bgcolor=#fefefe
| 488537 || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=538 bgcolor=#fefefe
| 488538 || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=539 bgcolor=#fefefe
| 488539 || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=540 bgcolor=#fefefe
| 488540 || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=541 bgcolor=#fefefe
| 488541 || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=542 bgcolor=#E9E9E9
| 488542 || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=543 bgcolor=#fefefe
| 488543 || || 18 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=544 bgcolor=#fefefe
| 488544 || || 27 de setembre de 2001 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=545 bgcolor=#fefefe
| 488545 || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=546 bgcolor=#d6d6d6
| 488546 || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=547 bgcolor=#fefefe
| 488547 || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=548 bgcolor=#d6d6d6
| 488548 || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=549 bgcolor=#E9E9E9
| 488549 || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=550 bgcolor=#d6d6d6
| 488550 || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=551 bgcolor=#fefefe
| 488551 || || 15 d'octubre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=552 bgcolor=#E9E9E9
| 488552 || || 10 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=553 bgcolor=#d6d6d6
| 488553 || || 14 d'octubre de 2001 || Apache Point || SDSS ||  ||  —
|-id=554 bgcolor=#E9E9E9
| 488554 || || 18 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=555 bgcolor=#d6d6d6
| 488555 || || 21 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=556 bgcolor=#d6d6d6
| 488556 || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=557 bgcolor=#fefefe
| 488557 || || 18 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=558 bgcolor=#d6d6d6
| 488558 || || 18 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=559 bgcolor=#fefefe
| 488559 || || 18 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=560 bgcolor=#E9E9E9
| 488560 || || 21 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=561 bgcolor=#fefefe
| 488561 || || 23 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=562 bgcolor=#E9E9E9
| 488562 || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=563 bgcolor=#fefefe
| 488563 || || 15 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=564 bgcolor=#d6d6d6
| 488564 || || 12 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=565 bgcolor=#d6d6d6
| 488565 || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=566 bgcolor=#fefefe
| 488566 || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=567 bgcolor=#d6d6d6
| 488567 || || 19 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=568 bgcolor=#d6d6d6
| 488568 || || 9 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=569 bgcolor=#E9E9E9
| 488569 || || 9 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=570 bgcolor=#E9E9E9
| 488570 || || 17 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=571 bgcolor=#d6d6d6
| 488571 || || 15 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=572 bgcolor=#fefefe
| 488572 || || 10 de desembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=573 bgcolor=#fefefe
| 488573 || || 8 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=574 bgcolor=#d6d6d6
| 488574 || || 14 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=575 bgcolor=#E9E9E9
| 488575 || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=576 bgcolor=#E9E9E9
| 488576 || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=577 bgcolor=#fefefe
| 488577 || || 8 de febrer de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=578 bgcolor=#fefefe
| 488578 || || 10 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=579 bgcolor=#FFC2E0
| 488579 || || 19 de març de 2002 || Haleakala || NEAT || AMO ||  —
|-id=580 bgcolor=#FFC2E0
| 488580 || || 13 d'abril de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || AMO ||  —
|-id=581 bgcolor=#fefefe
| 488581 || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=582 bgcolor=#FA8072
| 488582 || || 9 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=583 bgcolor=#d6d6d6
| 488583 || || 5 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=584 bgcolor=#d6d6d6
| 488584 || || 29 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=585 bgcolor=#d6d6d6
| 488585 || || 4 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=586 bgcolor=#d6d6d6
| 488586 || || 12 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=587 bgcolor=#FA8072
| 488587 || || 14 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=588 bgcolor=#E9E9E9
| 488588 || || 14 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=589 bgcolor=#E9E9E9
| 488589 || || 14 d'octubre de 1998 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=590 bgcolor=#E9E9E9
| 488590 || || 12 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=591 bgcolor=#E9E9E9
| 488591 || || 30 d'agost de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=592 bgcolor=#fefefe
| 488592 || || 30 d'agost de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=593 bgcolor=#E9E9E9
| 488593 || || 27 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=594 bgcolor=#fefefe
| 488594 || || 18 d'octubre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=595 bgcolor=#FA8072
| 488595 || || 19 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=596 bgcolor=#fefefe
| 488596 || || 18 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=597 bgcolor=#fefefe
| 488597 || || 16 d'agost de 2002 || Haleakala || NEAT ||  ||  —
|-id=598 bgcolor=#E9E9E9
| 488598 || || 16 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=599 bgcolor=#E9E9E9
| 488599 || || 30 d'octubre de 1994 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=600 bgcolor=#d6d6d6
| 488600 || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|}

488601–488700 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 488601 || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=602 bgcolor=#FA8072
| 488602 || || 31 d'agost de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=603 bgcolor=#E9E9E9
| 488603 || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=604 bgcolor=#d6d6d6
| 488604 || || 3 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=605 bgcolor=#fefefe
| 488605 || || 6 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=606 bgcolor=#d6d6d6
| 488606 || || 7 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=607 bgcolor=#d6d6d6
| 488607 || || 14 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=608 bgcolor=#E9E9E9
| 488608 || || 14 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=609 bgcolor=#d6d6d6
| 488609 || || 14 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=610 bgcolor=#E9E9E9
| 488610 || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=611 bgcolor=#d6d6d6
| 488611 || || 14 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=612 bgcolor=#d6d6d6
| 488612 || || 9 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=613 bgcolor=#d6d6d6
| 488613 || || 13 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=614 bgcolor=#E9E9E9
| 488614 || || 3 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=615 bgcolor=#FFC2E0
| 488615 || || 21 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT || APO ||  —
|-id=616 bgcolor=#d6d6d6
| 488616 || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=617 bgcolor=#E9E9E9
| 488617 || || 6 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=618 bgcolor=#d6d6d6
| 488618 || || 4 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=619 bgcolor=#E9E9E9
| 488619 || || 5 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=620 bgcolor=#d6d6d6
| 488620 || || 9 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=621 bgcolor=#FA8072
| 488621 || || 9 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=622 bgcolor=#fefefe
| 488622 || || 10 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=623 bgcolor=#E9E9E9
| 488623 || || 12 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=624 bgcolor=#d6d6d6
| 488624 || || 4 d'octubre de 2002 || Apache Point || SDSS ||  ||  —
|-id=625 bgcolor=#fefefe
| 488625 || || 4 d'octubre de 2002 || Apache Point || SDSS ||  ||  —
|-id=626 bgcolor=#d6d6d6
| 488626 || || 4 d'octubre de 2002 || Apache Point || SDSS ||  ||  —
|-id=627 bgcolor=#E9E9E9
| 488627 || || 4 d'octubre de 2002 || Apache Point || SDSS ||  ||  —
|-id=628 bgcolor=#fefefe
| 488628 || || 5 d'octubre de 2002 || Apache Point || SDSS ||  ||  —
|-id=629 bgcolor=#d6d6d6
| 488629 || || 26 de maig de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=630 bgcolor=#fefefe
| 488630 || || 10 d'octubre de 2002 || Apache Point || SDSS ||  ||  —
|-id=631 bgcolor=#fefefe
| 488631 || || 25 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=632 bgcolor=#E9E9E9
| 488632 || || 30 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=633 bgcolor=#d6d6d6
| 488633 || || 16 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=634 bgcolor=#d6d6d6
| 488634 || || 11 de novembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=635 bgcolor=#fefefe
| 488635 || || 11 de novembre de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=636 bgcolor=#FFC2E0
| 488636 || || 30 de novembre de 2002 || Haleakala || NEAT || AMO ||  —
|-id=637 bgcolor=#d6d6d6
| 488637 || || 13 de desembre de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=638 bgcolor=#fefefe
| 488638 || || 11 de gener de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=639 bgcolor=#fefefe
| 488639 || || 8 de gener de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=640 bgcolor=#FFC2E0
| 488640 || || 28 de març de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || AMO ||  —
|-id=641 bgcolor=#E9E9E9
| 488641 || || 24 de març de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=642 bgcolor=#E9E9E9
| 488642 || || 23 de març de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=643 bgcolor=#fefefe
| 488643 || || 7 d'abril de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=644 bgcolor=#C2E0FF
| 488644 || || 26 d'abril de 2003 || Mauna Kea || Mauna Kea Obs. || cubewano ||  —
|-id=645 bgcolor=#FFC2E0
| 488645 || || 21 de juliol de 2003 || Haleakala || NEAT || APO ||  —
|-id=646 bgcolor=#FA8072
| 488646 || || 26 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=647 bgcolor=#fefefe
| 488647 || || 23 d'agost de 2003 || Cerro Tololo || M. W. Buie ||  ||  —
|-id=648 bgcolor=#E9E9E9
| 488648 || || 19 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=649 bgcolor=#d6d6d6
| 488649 || || 18 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=650 bgcolor=#fefefe
| 488650 || || 19 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=651 bgcolor=#E9E9E9
| 488651 || || 20 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=652 bgcolor=#E9E9E9
| 488652 || || 20 de setembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=653 bgcolor=#fefefe
| 488653 || || 20 de setembre de 2003 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=654 bgcolor=#fefefe
| 488654 || || 27 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=655 bgcolor=#fefefe
| 488655 || || 19 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=656 bgcolor=#fefefe
| 488656 || || 18 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=657 bgcolor=#d6d6d6
| 488657 || || 27 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=658 bgcolor=#FA8072
| 488658 || || 29 de setembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=659 bgcolor=#d6d6d6
| 488659 || || 17 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=660 bgcolor=#E9E9E9
| 488660 || || 27 de setembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=661 bgcolor=#fefefe
| 488661 || || 20 de setembre de 2003 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=662 bgcolor=#E9E9E9
| 488662 || || 1 de setembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=663 bgcolor=#E9E9E9
| 488663 || || 22 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=664 bgcolor=#d6d6d6
| 488664 || || 19 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=665 bgcolor=#E9E9E9
| 488665 || || 26 de setembre de 2003 || Apache Point || SDSS ||  ||  —
|-id=666 bgcolor=#fefefe
| 488666 || || 28 de setembre de 2003 || Apache Point || SDSS ||  ||  —
|-id=667 bgcolor=#d6d6d6
| 488667 || || 1 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=668 bgcolor=#fefefe
| 488668 || || 2 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=669 bgcolor=#d6d6d6
| 488669 || || 19 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=670 bgcolor=#E9E9E9
| 488670 || || 19 d'octubre de 2003 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=671 bgcolor=#E9E9E9
| 488671 || || 22 d'octubre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=672 bgcolor=#E9E9E9
| 488672 || || 19 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=673 bgcolor=#d6d6d6
| 488673 || || 21 d'octubre de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=674 bgcolor=#E9E9E9
| 488674 || || 21 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=675 bgcolor=#fefefe
| 488675 || || 28 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=676 bgcolor=#E9E9E9
| 488676 || || 22 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=677 bgcolor=#E9E9E9
| 488677 || || 23 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=678 bgcolor=#E9E9E9
| 488678 || || 30 d'octubre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=679 bgcolor=#E9E9E9
| 488679 || || 16 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=680 bgcolor=#d6d6d6
| 488680 || || 16 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=681 bgcolor=#E9E9E9
| 488681 || || 17 d'octubre de 2003 || Apache Point || SDSS ||  ||  —
|-id=682 bgcolor=#d6d6d6
| 488682 || || 18 d'octubre de 2003 || Apache Point || SDSS ||  ||  —
|-id=683 bgcolor=#E9E9E9
| 488683 || || 18 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=684 bgcolor=#E9E9E9
| 488684 || || 19 d'octubre de 2003 || Apache Point || SDSS ||  ||  —
|-id=685 bgcolor=#d6d6d6
| 488685 || || 22 d'octubre de 2003 || Apache Point || SDSS ||  ||  —
|-id=686 bgcolor=#d6d6d6
| 488686 || || 19 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=687 bgcolor=#d6d6d6
| 488687 || || 20 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=688 bgcolor=#d6d6d6
| 488688 || || 18 de novembre de 2003 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=689 bgcolor=#fefefe
| 488689 || || 16 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=690 bgcolor=#E9E9E9
| 488690 || || 3 de novembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=691 bgcolor=#fefefe
| 488691 || || 20 de novembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=692 bgcolor=#FA8072
| 488692 || || 23 de novembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=693 bgcolor=#FFC2E0
| 488693 || || 24 de novembre de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || AMO ||  —
|-id=694 bgcolor=#E9E9E9
| 488694 || || 19 de novembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=695 bgcolor=#d6d6d6
| 488695 || || 23 de novembre de 2003 || Kitt Peak || M. W. Buie ||  ||  —
|-id=696 bgcolor=#d6d6d6
| 488696 || || 23 de novembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=697 bgcolor=#FA8072
| 488697 || || 4 de desembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=698 bgcolor=#FFC2E0
| 488698 || || 11 de desembre de 2003 || Socorro || LINEAR || APO ||  —
|-id=699 bgcolor=#d6d6d6
| 488699 || || 1 de desembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=700 bgcolor=#E9E9E9
| 488700 || || 18 de desembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|}

488701–488800 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 488701 || || 23 de desembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=702 bgcolor=#FA8072
| 488702 || || 27 de desembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=703 bgcolor=#d6d6d6
| 488703 || || 22 de desembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=704 bgcolor=#E9E9E9
| 488704 || || 21 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=705 bgcolor=#E9E9E9
| 488705 || || 22 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=706 bgcolor=#E9E9E9
| 488706 || || 16 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=707 bgcolor=#E9E9E9
| 488707 || || 12 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=708 bgcolor=#E9E9E9
| 488708 || || 22 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=709 bgcolor=#E9E9E9
| 488709 || || 31 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=710 bgcolor=#E9E9E9
| 488710 || || 30 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=711 bgcolor=#E9E9E9
| 488711 || || 28 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=712 bgcolor=#E9E9E9
| 488712 || || 15 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=713 bgcolor=#E9E9E9
| 488713 || || 17 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=714 bgcolor=#E9E9E9
| 488714 || || 16 de març de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=715 bgcolor=#E9E9E9
| 488715 || || 15 de març de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=716 bgcolor=#E9E9E9
| 488716 || || 15 de març de 2004 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=717 bgcolor=#fefefe
| 488717 || || 15 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=718 bgcolor=#E9E9E9
| 488718 || || 16 de març de 2004 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=719 bgcolor=#E9E9E9
| 488719 || || 26 de març de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=720 bgcolor=#E9E9E9
| 488720 || || 12 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=721 bgcolor=#fefefe
| 488721 || || 12 d'abril de 2004 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=722 bgcolor=#E9E9E9
| 488722 || || 19 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=723 bgcolor=#fefefe
| 488723 || || 15 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=724 bgcolor=#fefefe
| 488724 || || 11 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=725 bgcolor=#E9E9E9
| 488725 || || 15 d'agost de 2004 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=726 bgcolor=#FA8072
| 488726 || || 12 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=727 bgcolor=#E9E9E9
| 488727 || || 12 d'agost de 2004 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=728 bgcolor=#fefefe
| 488728 || || 27 d'agost de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=729 bgcolor=#FA8072
| 488729 || || 21 d'agost de 2004 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=730 bgcolor=#fefefe
| 488730 || || 7 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=731 bgcolor=#E9E9E9
| 488731 || || 7 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=732 bgcolor=#fefefe
| 488732 || || 8 d'agost de 2004 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=733 bgcolor=#fefefe
| 488733 || || 7 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=734 bgcolor=#E9E9E9
| 488734 || || 25 d'agost de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=735 bgcolor=#fefefe
| 488735 || || 9 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=736 bgcolor=#FA8072
| 488736 || || 26 d'agost de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=737 bgcolor=#E9E9E9
| 488737 || || 7 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=738 bgcolor=#FA8072
| 488738 || || 11 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=739 bgcolor=#fefefe
| 488739 || || 13 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=740 bgcolor=#fefefe
| 488740 || || 10 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=741 bgcolor=#d6d6d6
| 488741 || || 11 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=742 bgcolor=#d6d6d6
| 488742 || || 12 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=743 bgcolor=#FA8072
| 488743 || || 14 de setembre de 2004 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=744 bgcolor=#fefefe
| 488744 || || 6 de setembre de 2004 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=745 bgcolor=#d6d6d6
| 488745 || || 10 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=746 bgcolor=#E9E9E9
| 488746 || || 15 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=747 bgcolor=#FA8072
| 488747 || || 10 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=748 bgcolor=#fefefe
| 488748 || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=749 bgcolor=#FA8072
| 488749 || || 18 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=750 bgcolor=#fefefe
| 488750 || || 22 de setembre de 2004 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung ||  ||  —
|-id=751 bgcolor=#E9E9E9
| 488751 || || 17 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=752 bgcolor=#E9E9E9
| 488752 || || 25 d'agost de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=753 bgcolor=#fefefe
| 488753 || || 17 de setembre de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=754 bgcolor=#E9E9E9
| 488754 || || 18 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=755 bgcolor=#fefefe
| 488755 || || 10 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=756 bgcolor=#E9E9E9
| 488756 || || 4 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=757 bgcolor=#fefefe
| 488757 || || 23 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=758 bgcolor=#E9E9E9
| 488758 || || 4 d'octubre de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=759 bgcolor=#fefefe
| 488759 || || 7 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=760 bgcolor=#E9E9E9
| 488760 || || 22 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=761 bgcolor=#fefefe
| 488761 || || 5 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=762 bgcolor=#E9E9E9
| 488762 || || 7 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=763 bgcolor=#d6d6d6
| 488763 || || 18 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=764 bgcolor=#fefefe
| 488764 || || 5 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=765 bgcolor=#d6d6d6
| 488765 || || 14 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=766 bgcolor=#E9E9E9
| 488766 || || 8 d'octubre de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=767 bgcolor=#E9E9E9
| 488767 || || 9 d'octubre de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=768 bgcolor=#fefefe
| 488768 || || 5 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=769 bgcolor=#fefefe
| 488769 || || 7 d'octubre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=770 bgcolor=#d6d6d6
| 488770 || || 7 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=771 bgcolor=#fefefe
| 488771 || || 4 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=772 bgcolor=#fefefe
| 488772 || || 17 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=773 bgcolor=#E9E9E9
| 488773 || || 10 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=774 bgcolor=#E9E9E9
| 488774 || || 15 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=775 bgcolor=#d6d6d6
| 488775 || || 7 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=776 bgcolor=#fefefe
| 488776 || || 9 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=777 bgcolor=#d6d6d6
| 488777 || || 9 d'octubre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=778 bgcolor=#fefefe
| 488778 || || 10 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=779 bgcolor=#fefefe
| 488779 || || 13 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=780 bgcolor=#fefefe
| 488780 || || 10 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=781 bgcolor=#E9E9E9
| 488781 || || 4 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=782 bgcolor=#E9E9E9
| 488782 || || 23 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=783 bgcolor=#E9E9E9
| 488783 || || 11 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=784 bgcolor=#E9E9E9
| 488784 || || 8 d'octubre de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=785 bgcolor=#E9E9E9
| 488785 || || 17 de novembre de 2004 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=786 bgcolor=#E9E9E9
| 488786 || || 4 de desembre de 2004 || Bareggio || Jonathan B. Postel Obs. ||  ||  —
|-id=787 bgcolor=#E9E9E9
| 488787 || || 9 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=788 bgcolor=#FA8072
| 488788 || || 24 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=789 bgcolor=#FFC2E0
| 488789 || || 14 de desembre de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || APOPHA ||  —
|-id=790 bgcolor=#E9E9E9
| 488790 || || 9 de desembre de 2004 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=791 bgcolor=#E9E9E9
| 488791 || || 15 de desembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=792 bgcolor=#E9E9E9
| 488792 || || 14 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=793 bgcolor=#E9E9E9
| 488793 || || 1 de gener de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=794 bgcolor=#d6d6d6
| 488794 || || 13 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=795 bgcolor=#d6d6d6
| 488795 || || 13 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=796 bgcolor=#d6d6d6
| 488796 || || 18 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=797 bgcolor=#E9E9E9
| 488797 || || 2 de febrer de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=798 bgcolor=#E9E9E9
| 488798 || || 3 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=799 bgcolor=#FA8072
| 488799 || || 8 de març de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=800 bgcolor=#E9E9E9
| 488800 || || 8 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

488801–488900 

|-bgcolor=#FA8072
| 488801 || || 9 de març de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=802 bgcolor=#d6d6d6
| 488802 || || 8 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=803 bgcolor=#FFC2E0
| 488803 || || 12 d'abril de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || ATE ||  —
|-id=804 bgcolor=#E9E9E9
| 488804 || || 10 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=805 bgcolor=#E9E9E9
| 488805 || || 2 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=806 bgcolor=#E9E9E9
| 488806 || || 4 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=807 bgcolor=#d6d6d6
| 488807 || || 4 de maig de 2005 || Mauna Kea || C. Veillet ||  ||  —
|-id=808 bgcolor=#d6d6d6
| 488808 || || 4 de maig de 2005 || Mauna Kea || C. Veillet ||  ||  —
|-id=809 bgcolor=#E9E9E9
| 488809 || || 6 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=810 bgcolor=#E9E9E9
| 488810 || || 8 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=811 bgcolor=#E9E9E9
| 488811 || || 8 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=812 bgcolor=#E9E9E9
| 488812 || || 3 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=813 bgcolor=#E9E9E9
| 488813 || || 4 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=814 bgcolor=#E9E9E9
| 488814 || || 8 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=815 bgcolor=#E9E9E9
| 488815 || || 13 de juny de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=816 bgcolor=#E9E9E9
| 488816 || || 15 de juny de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=817 bgcolor=#E9E9E9
| 488817 || || 27 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=818 bgcolor=#E9E9E9
| 488818 || || 29 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=819 bgcolor=#E9E9E9
| 488819 || || 30 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=820 bgcolor=#d6d6d6
| 488820 || || 4 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=821 bgcolor=#E9E9E9
| 488821 || || 2 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=822 bgcolor=#E9E9E9
| 488822 || || 2 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=823 bgcolor=#fefefe
| 488823 || || 2 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=824 bgcolor=#E9E9E9
| 488824 || || 5 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=825 bgcolor=#fefefe
| 488825 || || 4 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=826 bgcolor=#E9E9E9
| 488826 || || 6 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=827 bgcolor=#E9E9E9
| 488827 || || 5 de juliol de 2005 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=828 bgcolor=#fefefe
| 488828 || || 18 de juliol de 2005 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=829 bgcolor=#E9E9E9
| 488829 || || 4 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=830 bgcolor=#fefefe
| 488830 || || 26 d'agost de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=831 bgcolor=#fefefe
| 488831 || || 25 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=832 bgcolor=#E9E9E9
| 488832 || || 25 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=833 bgcolor=#fefefe
| 488833 || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=834 bgcolor=#E9E9E9
| 488834 || || 26 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=835 bgcolor=#E9E9E9
| 488835 || || 29 d'agost de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=836 bgcolor=#E9E9E9
| 488836 || || 29 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=837 bgcolor=#fefefe
| 488837 || || 29 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=838 bgcolor=#E9E9E9
| 488838 || || 31 d'agost de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=839 bgcolor=#E9E9E9
| 488839 || || 27 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=840 bgcolor=#fefefe
| 488840 || || 27 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=841 bgcolor=#E9E9E9
| 488841 || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=842 bgcolor=#FA8072
| 488842 || || 31 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=843 bgcolor=#E9E9E9
| 488843 || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=844 bgcolor=#d6d6d6
| 488844 || || 30 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=845 bgcolor=#d6d6d6
| 488845 || || 30 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=846 bgcolor=#d6d6d6
| 488846 || || 10 de setembre de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=847 bgcolor=#E9E9E9
| 488847 || || 10 de setembre de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=848 bgcolor=#d6d6d6
| 488848 || || 31 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=849 bgcolor=#E9E9E9
| 488849 || || 27 d'agost de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=850 bgcolor=#fefefe
| 488850 || || 23 de setembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=851 bgcolor=#E9E9E9
| 488851 || || 26 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=852 bgcolor=#fefefe
| 488852 || || 26 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=853 bgcolor=#d6d6d6
| 488853 || || 23 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=854 bgcolor=#d6d6d6
| 488854 || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=855 bgcolor=#E9E9E9
| 488855 || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=856 bgcolor=#E9E9E9
| 488856 || || 25 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=857 bgcolor=#fefefe
| 488857 || || 25 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=858 bgcolor=#fefefe
| 488858 || || 26 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=859 bgcolor=#E9E9E9
| 488859 || || 26 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=860 bgcolor=#fefefe
| 488860 || || 27 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=861 bgcolor=#E9E9E9
| 488861 || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=862 bgcolor=#E9E9E9
| 488862 || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=863 bgcolor=#d6d6d6
| 488863 || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=864 bgcolor=#fefefe
| 488864 || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=865 bgcolor=#fefefe
| 488865 || || 25 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=866 bgcolor=#d6d6d6
| 488866 || || 25 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=867 bgcolor=#fefefe
| 488867 || || 26 de setembre de 2005 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=868 bgcolor=#fefefe
| 488868 || || 26 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=869 bgcolor=#d6d6d6
| 488869 || || 29 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=870 bgcolor=#E9E9E9
| 488870 || || 29 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=871 bgcolor=#fefefe
| 488871 || || 29 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=872 bgcolor=#fefefe
| 488872 || || 30 de setembre de 2005 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=873 bgcolor=#FA8072
| 488873 || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=874 bgcolor=#E9E9E9
| 488874 || || 25 de setembre de 2005 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=875 bgcolor=#fefefe
| 488875 || || 25 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=876 bgcolor=#d6d6d6
| 488876 || || 26 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=877 bgcolor=#fefefe
| 488877 || || 27 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=878 bgcolor=#E9E9E9
| 488878 || || 27 de setembre de 2005 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=879 bgcolor=#fefefe
| 488879 || || 1 de setembre de 2005 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=880 bgcolor=#fefefe
| 488880 || || 29 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=881 bgcolor=#E9E9E9
| 488881 || || 29 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=882 bgcolor=#fefefe
| 488882 || || 29 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=883 bgcolor=#FA8072
| 488883 || || 29 d'agost de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=884 bgcolor=#d6d6d6
| 488884 || || 30 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=885 bgcolor=#fefefe
| 488885 || || 30 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=886 bgcolor=#fefefe
| 488886 || || 30 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=887 bgcolor=#FA8072
| 488887 || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=888 bgcolor=#d6d6d6
| 488888 || || 25 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=889 bgcolor=#fefefe
| 488889 || || 30 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=890 bgcolor=#fefefe
| 488890 || || 23 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=891 bgcolor=#fefefe
| 488891 || || 29 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=892 bgcolor=#fefefe
| 488892 || || 29 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=893 bgcolor=#fefefe
| 488893 || || 1 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=894 bgcolor=#FA8072
| 488894 || || 23 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=895 bgcolor=#fefefe
| 488895 || || 29 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=896 bgcolor=#d6d6d6
| 488896 || || 3 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=897 bgcolor=#E9E9E9
| 488897 || || 1 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=898 bgcolor=#E9E9E9
| 488898 || || 4 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=899 bgcolor=#fefefe
| 488899 || || 4 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=900 bgcolor=#fefefe
| 488900 || || 6 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|}

488901–489000 

|-bgcolor=#FA8072
| 488901 || || 7 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=902 bgcolor=#E9E9E9
| 488902 || || 29 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=903 bgcolor=#E9E9E9
| 488903 || || 3 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=904 bgcolor=#fefefe
| 488904 || || 23 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=905 bgcolor=#d6d6d6
| 488905 || || 5 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=906 bgcolor=#fefefe
| 488906 || || 25 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=907 bgcolor=#fefefe
| 488907 || || 26 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=908 bgcolor=#fefefe
| 488908 || || 7 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=909 bgcolor=#fefefe
| 488909 || || 29 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=910 bgcolor=#E9E9E9
| 488910 || || 7 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=911 bgcolor=#fefefe
| 488911 || || 26 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=912 bgcolor=#E9E9E9
| 488912 || || 25 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=913 bgcolor=#E9E9E9
| 488913 || || 14 de setembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=914 bgcolor=#d6d6d6
| 488914 || || 1 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=915 bgcolor=#E9E9E9
| 488915 || || 12 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=916 bgcolor=#d6d6d6
| 488916 || || 1 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=917 bgcolor=#fefefe
| 488917 || || 20 d'octubre de 2005 || Junk Bond || D. Healy ||  ||  —
|-id=918 bgcolor=#d6d6d6
| 488918 || || 29 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=919 bgcolor=#E9E9E9
| 488919 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=920 bgcolor=#d6d6d6
| 488920 || || 21 d'octubre de 2005 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=921 bgcolor=#E9E9E9
| 488921 || || 23 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=922 bgcolor=#fefefe
| 488922 || || 5 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=923 bgcolor=#d6d6d6
| 488923 || || 24 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=924 bgcolor=#fefefe
| 488924 || || 24 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=925 bgcolor=#E9E9E9
| 488925 || || 22 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=926 bgcolor=#E9E9E9
| 488926 || || 8 d'octubre de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=927 bgcolor=#d6d6d6
| 488927 || || 25 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=928 bgcolor=#E9E9E9
| 488928 || || 22 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=929 bgcolor=#d6d6d6
| 488929 || || 23 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=930 bgcolor=#d6d6d6
| 488930 || || 24 d'octubre de 2005 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=931 bgcolor=#E9E9E9
| 488931 || || 22 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=932 bgcolor=#fefefe
| 488932 || || 22 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=933 bgcolor=#E9E9E9
| 488933 || || 22 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=934 bgcolor=#fefefe
| 488934 || || 22 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=935 bgcolor=#fefefe
| 488935 || || 22 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=936 bgcolor=#fefefe
| 488936 || || 22 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=937 bgcolor=#E9E9E9
| 488937 || || 24 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=938 bgcolor=#E9E9E9
| 488938 || || 11 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=939 bgcolor=#d6d6d6
| 488939 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=940 bgcolor=#fefefe
| 488940 || || 25 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=941 bgcolor=#fefefe
| 488941 || || 26 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=942 bgcolor=#fefefe
| 488942 || || 26 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=943 bgcolor=#FA8072
| 488943 || || 26 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=944 bgcolor=#E9E9E9
| 488944 || || 29 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=945 bgcolor=#fefefe
| 488945 || || 30 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=946 bgcolor=#E9E9E9
| 488946 || || 1 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=947 bgcolor=#d6d6d6
| 488947 || || 24 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=948 bgcolor=#E9E9E9
| 488948 || || 24 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=949 bgcolor=#fefefe
| 488949 || || 30 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=950 bgcolor=#fefefe
| 488950 || || 24 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=951 bgcolor=#d6d6d6
| 488951 || || 24 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=952 bgcolor=#fefefe
| 488952 || || 24 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=953 bgcolor=#fefefe
| 488953 || || 25 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=954 bgcolor=#E9E9E9
| 488954 || || 22 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=955 bgcolor=#E9E9E9
| 488955 || || 29 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=956 bgcolor=#fefefe
| 488956 || || 25 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=957 bgcolor=#E9E9E9
| 488957 || || 27 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=958 bgcolor=#fefefe
| 488958 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=959 bgcolor=#fefefe
| 488959 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=960 bgcolor=#E9E9E9
| 488960 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=961 bgcolor=#d6d6d6
| 488961 || || 28 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=962 bgcolor=#E9E9E9
| 488962 || || 26 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=963 bgcolor=#fefefe
| 488963 || || 22 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=964 bgcolor=#d6d6d6
| 488964 || || 26 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=965 bgcolor=#E9E9E9
| 488965 || || 12 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=966 bgcolor=#E9E9E9
| 488966 || || 1 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=967 bgcolor=#E9E9E9
| 488967 || || 26 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=968 bgcolor=#fefefe
| 488968 || || 26 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=969 bgcolor=#fefefe
| 488969 || || 26 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=970 bgcolor=#E9E9E9
| 488970 || || 26 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=971 bgcolor=#E9E9E9
| 488971 || || 26 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=972 bgcolor=#d6d6d6
| 488972 || || 29 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=973 bgcolor=#E9E9E9
| 488973 || || 29 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=974 bgcolor=#E9E9E9
| 488974 || || 29 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=975 bgcolor=#d6d6d6
| 488975 || || 22 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=976 bgcolor=#fefefe
| 488976 || || 29 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=977 bgcolor=#E9E9E9
| 488977 || || 22 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=978 bgcolor=#fefefe
| 488978 || || 8 d'octubre de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=979 bgcolor=#E9E9E9
| 488979 || || 29 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=980 bgcolor=#d6d6d6
| 488980 || || 29 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=981 bgcolor=#d6d6d6
| 488981 || || 29 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=982 bgcolor=#E9E9E9
| 488982 || || 30 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=983 bgcolor=#fefefe
| 488983 || || 10 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=984 bgcolor=#d6d6d6
| 488984 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=985 bgcolor=#fefefe
| 488985 || || 29 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=986 bgcolor=#d6d6d6
| 488986 || || 27 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=987 bgcolor=#fefefe
| 488987 || || 27 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=988 bgcolor=#fefefe
| 488988 || || 22 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=989 bgcolor=#E9E9E9
| 488989 || || 26 d'octubre de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=990 bgcolor=#fefefe
| 488990 || || 27 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=991 bgcolor=#d6d6d6
| 488991 || || 22 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=992 bgcolor=#fefefe
| 488992 || || 30 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=993 bgcolor=#fefefe
| 488993 || || 29 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=994 bgcolor=#E9E9E9
| 488994 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=995 bgcolor=#E9E9E9
| 488995 || || 29 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=996 bgcolor=#fefefe
| 488996 || || 31 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=997 bgcolor=#E9E9E9
| 488997 || || 28 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=998 bgcolor=#d6d6d6
| 488998 || || 30 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=999 bgcolor=#E9E9E9
| 488999 || || 27 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=000 bgcolor=#E9E9E9
| 489000 || || 28 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

Referències 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (485001)-(490000) (IAU Minor Planet Center) 

Llistes d'asteroides (480001-490000)